Attitude Adjuster — одинадцятий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблом Real Talk Entertainment 19 лютого 2008 р. У 2010 вийшов сиквел Attitude Adjuster 2. Виконавчий продюсер: Деррік «Sac» Джонсон. Мастринг: Кен Лі.

Список пісень

Семпли 
 «For My Soldiers» — «Shape of My Heart» у вик. Sting.
 «Street Law» — «Message in a Bottle» у вик. The Police.

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми